Redigerar Mästerdetektiven lever farligt kan syfta på:

Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt – en bok skriven av Astrid Lindgren 1951
Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt (film) – en film från 1957, baserad på boken
Kalle Blomkvist – Mästerdetektiven lever farligt – en film från 1996, baserad på boken